YEQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yenkis (Papua Nuova Guinea)